Ціфу Гожень (кит. традиц.: 乞伏國仁; піньїнь: Qifu Guoren; помер 388) — засновник і перший імператор Західної Цінь періоду Шістнадцяти держав. 
 Ціфу Ганьгуй (кит. традиц.: 乞伏乾歸; піньїнь: Qifu Gangui; помер 412) — другий імператор Західної Цінь періоду Шістнадцяти держав. 
 Ціфу Чіпань (кит. традиц.: 乞伏熾磐; піньїнь: Qifu Chipan; помер 428) — третій імператор Західної Цінь періоду Шістнадцяти держав.